Submarino Isaac Peral puede hacer referencia a:

 el Peral, prototipo de submarino construido según un proyecto de Isaac Peral, activo en la Armada Española desde 1888 a 1890;

 el nombre recibido por cuatro submarinos de la Armada Española, así nombrados en memoria de Isaac Peral:
 el Isaac Peral (A-0), de fabricación estadounidense, activo en la Armada Española desde 1917 a 1932;
 el Isaac Peral (C-1), de fabricación española, activo en la Armada Española desde 1928 a 1950;
 el Isaac Peral (S-32), ex USS Ronquil (SS-396) de la Armada de los Estados Unidos, activo en la Armada Española desde 1971 a 1987;
 el Isaac Peral (S-81), en construcción en Cartagena, primero de la serie S-80 Plus.

Nombres de buques de la Armada de España